Barada (Nebraska), vila localizada no estado americano de Nebraska
Rio Barada, principal rio que atravessa Damasco, a capital da Síria

Desambiguação